Бій року за версією журналу «Ринг» (The Ring) () — нагорода, що присуджується боксерам, які провели найвидовищніший на думку журналу «Ринг» бій року.

Нагорода присуджується з 1945 року донині.  Першими її володарями стали Роккі Граціано та Фредді Кокрейн.

Найчастіше володарем нагороди ставав Мухаммед Алі — 6 разів. Кармен Базиліо ставав володарем нагороди 5 разів, Джордж Форман, Джо Фрейзер та Артуро Гатті по 4 рази, Роккі Граціано, Роккі Марчіано, Тоні Зейл та Міккі Ворд по 3 рази.

Список боїв

Примітки

Посилання 
 Список "Боїв року" на сайті BoxRec 

Боксерські поєдинки